Армавирский район — название района в Армении в 1992—1995 годах (ранее — Октемберянский район)
 Армавирский район (РСФСР) — в составе Армавирского округа РСФСР, 1924—1930 годы